Никке́ри (, МФА: ) — округ Суринама, расположенный на северо-западном побережье. Административный центр — город Ньив-Никкери, второй по размеру город в стране. Другие города — Вашода и Вагенинген.

Население округа — 36 639 человек (2004), площадь — 5353 км².

Административное деление

Территориальные споры 
Отношения Суринама с соседней Гайаной всегда были сложными, и территориальные споры на юге страны (иногда доходит до стычек) означают, что путей из Суринама в Гайану не так уж и много. Однако между городом Молсон-Крик и округом Никкери ходит паром.

Экономика 
Основные культуры, выращиваемые в Никкери — бананы и рис.

Примечания 

 
Округа Суринама